Сеп — может значить фамилия, имя, топоним или другое:

Персоналии 
Фамилия
 Сеп, Хрвойе (род. 1986) — хорватский боксёр-профессионал.

Имя
 Сеп Ванмарке (род. 1988) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик фламандского происхождения.

Топонимы 
 Сеп — деревня в Игринском районе Удмуртии.
 Сеп — река в Удмуртии.

См. также 
 Сепе
 Сепеда (значения)
 Сеполь (значения)
 Сепп
 Сеппа (значения)